Завтра будет новый день (фильм, 1951) — американский фильм 1951 года, режиссёр Феликс Файст
 Завтра будет новый день (фильм, 2017) — гонконгский фильм 2017 года, режиссёр Чан Тай-Ли. 
 Завтра будет новый день (фильм, 2019) — итальянский фильм 2019 года, режиссёр Симон Спада.
 Завтра будет новый день (сериал) — российский сериал 2019 года, режиссёр Андрей Селиванов.